Глушковка — название населённых пунктов:

 Глушковка — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области России.
 Глушковка — село в Купянском районе Харьковской области Украины.